Fender stratocaster Tom DeLonge es la guitarra signature fabricada por Fender entre 1999 y 2002. Se terminó su fabricación en dicho año debido a que Tom DeLonge violó su contrato con Fender al salir de blink 182. 

La guitarra consta de un cuerpo tipo stratocaster de aliso pero con diferencias respecto a una strato standard habitual:
El puente es true-drive, fijo sin trémolo y sin tornillos de apoyo y las cuerdas pasan a través del cuerpo. 
El golpeador es blanco perlado en el modelo Fender y blanco en el modelo Squier.
Incorpora también un potenciómetro de volumen al estilo de los Fender P. Bass e incluye una única pastilla en el puente, una Seymour Duncan Invader, una pastilla con imánes cerámicos y alta ganancia. El clavijero es modelo deluxe tipo cbs y la pala es ancha tipo Fender 70's.